Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur U-21-Handball-Weltmeisterschaft 2013.

Europäische Qualifikation 
In 7 Gruppen wurden die noch ausstehenden 9 Mannschaften für die U21 Weltmeisterschaften ausgespielt.
Für die Weltmeisterschaft qualifizierten sich die Gruppenersten der Gruppen 1 bis 7 sowie die Gruppenzweiten der Gruppen 1 bis 2.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Amerikanische Qualifikation 
Die drei Mannschaften wurden in einem Turnier (Panamericano Junior Masculino) in Mar del Plata Argentinien ausgespielt. Das Turnier fand vom 18. bis 24. März 2013 statt. An diesem Turnier nahmen 9 Mannschaften teil. Alle Spiele fanden in der Halle Polideportivo Islas Malvinas statt.

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Ozeanische Qualifikation 
Der Oceania Handball Federation (OHF) gab am 19. Februar 2013 bekannt, dass sie keine Mannschaft zu dieser Weltmeisterschaft stellt. Der Platz wurde von der European Handball Federation (EHF) übernommen und es rückte die serbische Nationalmannschaft nach.

Afrikanische Qualifikation 
Der Confédération Africaine de Handball (CAHB) stellte 5 Platze zur Weltmeisterschaft in Bosnien-Herzegowina. Die 5 Plätze wurden bei der 18è Championnat d’Afrique des Nations juniors masculins 2012 vom 27. August bis 3. September 2012 in Abidjan, Elfenbeinküste ausgespielt. Die 5 Qualifikationsplätze belegten:

Asiatische Qualifikation 
Die Asian Handball Federation stellte 3 Plätze zur Weltmeisterschaft in Bosnien-Herzegowina. Die 3 Plätze wurden bei der 13. Handball-Asienmeisterschaft der Junioren vom 30. Juni bis 13. Juli 2012 in Doha, Katar ausgespielt.
Die 3 Qualifikationsplätze belegten:

Weblinks 
Offizielle Website zur Weltmeisterschaft 2013

Einzelnachweise 

Handball-Weltmeisterschaft